Die 2. HNL 2006/07 war die 16. Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga.

Modus 
Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten wurde die Liga in einer Gruppe ausgetragen. Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Der Tabellenerste stieg direkt auf, während der Zweite Relegationsspiele gegen den Vorletzten der 1. HNL absolvierte. Die letzten vier Vereine stiegen in die 3. HNL ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Relegation 

NK Zadar stieg in die 1. HNL auf.

Weblinks 
 Croatia 2006/07 www.rsssf.com, (engl.)

2006
Fußballsaison 2006/07